Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2008-2009 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Abruzzo.

Stagione 
Il campionato di Eccellenza Abruzzo della stagione 2008/2009, composto da 18 squadre, è stato vinto dal Miglianico; raggiunge la promozione anche L'Aquila per motivi di straordinarietà venutisi a verificare a seguito dell'evento sismico.

Le squadre ammesse ai play-off sono state: San Nicola Sulmona, Castel di Sangro, San Nicolò e Penne. A vincere i Play-off è il San Nicola Sulmona che accede agli spareggi nazionali ove sarà eliminato dai sardi del Selargius (San Nicola Sulmona-Selargius 0-3, Selargius-San Nicola Sulmona 0-0).

Sono invece retrocesse nel campionato di Promozione: Lauretum e le perdenti degli scontri Play-out: San Salvo e Guardiagrele.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Play-out

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
 datasport.it

Abruzzo